

Sigle
 EDR – event data recorder, registratore di dati di evento;
 EDR – Elemento distinto della retribuzione.
 EDR – Enhanced Data Rate, Modalita di trasmissione dello standard bluetooth.
 EDR – Ente di decentramento regionale, l'istituzione decentrale dell'amministrazione del Friuli-Venezia Giulia.

Codici 
 EDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Edward River (Queensland, Australia).